Algarroba común puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ceratonia siliqua; o
 el nombre común de la planta Vicia sativa.